Rochester bezeichnet

Orte in Australien:
 Rochester (Victoria)

in Großbritannien:
 Rochester (Kent)
 Rochester (Northumberland)

in den Vereinigten Staaten:
 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Iowa)
 Rochester (Kalifornien)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester (Massachusetts)
 Rochester (Michigan)
 Rochester (Minnesota)
 Rochester (Missouri)
 Rochester (Montana)
 Rochester (Nevada)
 Rochester (New Hampshire)
 Rochester (New York)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Pennsylvania)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Vermont)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)
 Rochester Hills (Michigan)
 Rochester Junction (New York)
 Rochester Mills (Pennsylvania)

Rochester ist der Familienname folgender Personen:

 Art Rochester (* 1944), US-amerikanischer Tontechniker
 Cornell Rochester (* 1957), US-amerikanischer Fusion- und Jazzmusiker
 George Rochester (1908–2001), britischer Physiker
 Lisa Blunt Rochester (* 1962), US-amerikanische Politikerin
 Marc Rochester Sørensen (* 1992), dänisch-englischer Fußballspieler
 Nathaniel Rochester (1919–2001), US-amerikanischer Computeringenieur und Informatiker
 Robert Rochester († 1557), katholischer Politiker
 William B. Rochester (1789–1838), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker

Rochester als Teil von Firmierungen:
 Aptiv, Hersteller von Vergasern und Komponenten für Verbrennungsmotoren (1908–1995); ab 1929 Bestandteil von General Motors in Rochester (New York) 
 Rochester Cycle Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1889–1901)
 Rochester Gasoline Carriage & Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Rochester Special, ehemalige US-amerikanische Automarke (1910)

Siehe auch:
 Rochester Township